

Ель-Сенізо — місто, штат Техас
 Ель-Сенізо — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас